Гармо́ния (,  — связь, соединение, соответствие, соотношение, от  — прилаживать, подгонять, а также ) в философско-эстетическом смысле — согласование разнородных и даже противоположных (конфликтных) элементов, слаженность целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей (например, в музыке — консонанса и диссонанса).

Определения гармонии 
В науке XX и начала XXI веков регистрируются разные определения гармонии. Согласно философу А. Ф. Лосеву, гармония — «со­раз­мер­ность час­тей це­ло­го, слия­ние различных ком­по­нен­тов объ­ек­та в еди­ное ор­га­ни­чес­кое це­лое». Согласно искусствоведу В. Г. Власову, гармония — «категория, означающая целостность, согласованность, закономерную связанность всех частей и элементов формы», — качества, вызывающие чувственные, эстетически положительные реакции.

Европейское учение о гармонии 

Слово «гармония» встречается в гомеровских «Илиаде» и «Одиссее». 

Философская трактовка гармонии (без самого слова «гармония») у греков впервые отмечается у Гераклита (первая половина V в. до н. э.):

Слоги: звонкие и незвонкие [буквы], согласное разногласное, созвучное несозвучное, из всех — одно, из одного — всё.

Автор трактата «О мире», известный как Псевдо-Аристотель (I в. до н. э.), опираясь на Гераклита, находил согласие противоположностей во всех природных сущностях, в деятельности (занятиях, «искусстве») человека и в самой Вселенной:

… природа влекома к противоположностям, и из них, а не из подобного, образует согласное (). Так, она свела мужчину с женщиной, а не с однополым существом (равно как и женщину) и сочетала первое согласие из противоположных, а не подобных друг другу существ. Похоже, что и искусство (), подражая природе, делает то же самое. Живопись, смешивая белые и черные, желтые и красные краски, создает изображения, соответствующие оригиналам. Музыка, смешав одновременно высокие и низкие, длительные и краткие звуки в различных голосах, создает единую гармонию (). Грамматика, смешав гласные и согласные буквы, составила из них всё [словесное] искусство. <…> Так и всё мироздание, то есть небо и землю, и весь космос в целом упорядочила единая гармония через смешение противоположнейших начал. 

Такое понимание гармонии у греков получило всеобщее распространение — особенно у пифагорейцев (и неопифагорейцев). Например, в трактате «Арифметика» Никомаха из Герасы (II в. н. э.):

Гармония всегда рождается из противоположностей, ведь гармония — это единение многосмешанных [сущностей] и согласие разногласных ().

В латинской науке то же определение впервые регистрируется в «Арифметике» Боэция (ок. 500 г.):

Всё, что состоит из противоположностей, связано некой гармонией и сложено с её помощью, ведь гармония — это единение многого и согласие разногласного ().

В классической художественной литературе гармония (без самого этого слова) описывалась как concordia discors (буквально «разногласное согласие») у Горация (в «Посланиях», 23—20 до н. э.) и Лукана («Гражданская война», 48—65 н. э.):

Cum tu inter scabiem tantam et contagia lucriNil parvum sapias et adhuc sublimia cures:Quae mare conpescant causae, quid temperet annum,Stellae sponte sua iussaene vagentur et errent,Quid premat obscurum lunae, quid proferat orbem,Quid velit et possit rerum concordia discors,Empedocles an Stertinium deliret acumen.

Temporis angusti mansit concordia discors
Paxque fuit non sponte ducum <…>

С античности гармония (без самого слова) описывалась не только как concordia discors (разногласное согласие), но и в инверсии, как discordia concors (согласное разногласие), например в «Астрономии» Марка Манилия (I в. н. э.). Четыре элемента мироздания.

…faciuntque deum per quattuor artusEt mundi struxere globum prohibentque requiriUltra se quicquam, cum per se cuncta crearint:Frigida nec calidis desint aut umida siccis,Spiritus aut solidis, sitque haec discordia concorsQuae nexus habilis et opus generabile fingitAtque omnis partus elementa capacia reddit:Semper erit pugna ingeniis, dubiumque manebitQuod latet et tantum supra est hominemque deumque.

В эпоху Средних веков, Ренессанса и барокко гармонию продолжали описывать и тем и другим клише — и как concordia discors, и как discordia concors. Например, на фронтисписе трактата Ф.Гафури «Труд о гармонии музыкальных инструментов» (1518) автор изображён на кафедре, вещающий ученикам «древнюю истину» о гармонии, во второй (инвертированной) формулировке: Harmonia est discordia concors (цифровое факсимиле фронтисписа см. в статье Гафури). Такая же формулировка в эпистолярии А. Банкьери «Гармонические письма» (1628, p. 131) сопровождается гравюрой, призванной символически иллюстрировать приложение этого эстетического принципа к музыке (см. цифровое факсимиле).

В преобразованной форме идея гармонии продолжила существование в новой философии у Шефтсбери, Кеплера, Джордано Бруно, Лейбница и в немецком идеализме. Педагогическим идеалом Гёте, как он выражает его в «Вильгельме Мейстере», было «воспитание гармонически свободного человечества», развитие всех ценных человеческих способностей в прекрасное равновесие. Природа была для Гёте большим организмом, в котором господствует гармония силы и границ, произвола и закона, свободы и меры, подвижного порядка, достоинств и недостатков («Метаморфоза животных», 1819).

Учение о гармонии в индийской философии 
В индийском философском учении санкхьи признаётся два изначальных источника мироздания: пуруша (дух) и пракрити (материя). Под влиянием пуруши из пракрити выявляются гуны (качества): саттва (нечто лёгкое, светлое, гармоничное), раджас (страстное качество, причина движения) и тамас (мрак, бездействие). При преобладании саттвы человек бесстрастен, знающ и гармоничен; саттва приносит счастье. Люди раджаса предприимчивы и страстны; раджас приносит страдание. Люди тамаса темны и апатичны.

Гармония в музыке 
Основная статья — Гармония (музыка).

Музыкальная гармония со времён античности непосредственно выводилась из общего (философско-эстетического) представления гармонии — у греков см., например, третью книгу «Гармоники» Птолемея (особенно гл.3), у латинян, например, — первую книгу фундаментального труда «Основы музыки» Боэция. Термином «гармония» () в платоновско-пифагорейской традиции также обозначались виды октавы как интервала, объемлющего все звуковысотные различия (отсюда оригинальное название октавы — , «через все»).

В Средние века, в знаменитом трактате Псевдо-Хукбальда «Musica enchiriadis» (IX в.) «согласное различие» (diversitas concors) подаётся как фундаментальное основание музыкальной целостности тетрахорда, звуки которого объемлют всё разнообразие монодических ладов (точнее, их финалисов). Действие фундаментального принципа в том же источнике распространяется и на многоголосие «диафонии» (органума), которое определяется как «согласно-разнозвучная слаженность» (concentus concorditer dissonus). Определение музыкальной гармонии как «слаженного объединения разных голосов» (с вариантами) — ещё одно клише во многих средневековых музыкальных трактатах. Другое популярное определение музыкальной гармонии дал в VII в. Исидор Севильский: «Гармония — это соразмерное движение голоса, согласование, или слаженность, различных звуков [мелодии]». В этих определениях гармонии «разные» или «различные» не означает одновременности взятия разновысотных звуков, то есть определение музыкальной гармонии никак не связано с фактурой (с тем, сколько голосов звучит в одновременности).

Традиции экстраполяции гармонии «онтологической» на гармонию музыкальную в Европе долго держались и в последующие времена — на всём протяжении эпохи Ренессанса и (особенно) в эпоху барокко; например, в «Синопсисе новой музыки» — Иоганн Липпий, в «Универсальной музургии» — Афанасий Кирхер, в «Универсальной гармонии» — Марен Мерсенн и многие другие музыканты, философы, богословы и писатели иного рода.

Визуальная гармония

См. также 
 Гармония сфер
 Мировая душа

Примечания

Литература 
 
 
 
 Шестаков В. П. Гармония как эстетическая категория. Москва, 1973.
 Махов А. Е. Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: Intrada, 2005.
 Flotzinger R. Harmonie: um einen kulturellen Grundbegriff. Wien, 2016. ISBN 978-3-205-78556-9.

Эстетика
Греческие философские термины